Деліо Гамбоа (1936—2018) — колумбійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Крістіан Гамбоа — костариканський футболіст, захисник англійського клубу «Вест-Бромвіч Альбіон» та національної збірної Коста-Рики.
 Мігель Анхель Гамбоа (1951) — чилійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Педро Сарм'єнто де Гамбоа — іспанський дослідник, мандрівник, мореплавець, солдат, письменник, поет, історик, вчений (астроном, космограф, математик) і гуманіст XVI століття.
 Юріоркіс Гамбоа — кубинський боксер-професіонал, виступає у легкій ваговій категорії, олімпійський чемпіон 2004 року.